Dreikantfeile bezeichnet:

 eine Feile mit dreieckigem Querschnitt
 Ape (Kleintransporter), dreirädriger Kleintransporter
 Picco I, dreirädriger Dumper/Vorderkipper
 Rennbote mit V-förmigem Bootsrumpf, siehe Rennboot #Dreikantfeile